

Sigle 
 FG – sigla delle Ferrovie del Gargano, società che gestisce trasporto ferroviario regionale e autolinee nella provincia di Foggia.
 Fine Gael – partito politico irlandese
 Floating Gate MOSFET – Tipologia di transistor MOSFET

Codici 
 FG – codice vettore IATA di Ariana Afghan Airlines
 FG – codice FIPS 10-4 della Guyana francese
 FG – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Foggia (Italia)

Medicina 
 FG –fhd filtrazione glomerulare

Altro 
 fg – simbolo del femtogrammo
 FG – nebbia (dall'inglese fog) nei bollettini meteo
 FG – targa automobilistica di Freiberg (Germania)
 FG – targa automobilistica di Gorzów Wielkopolski (Polonia)
 FG – targa automobilistica della provincia di Foggia (Italia)
 Nikon FG – fotocamera della Nikon